Agnieszka Szymańczak (ur. 11 listopada 1984 w Wilkowicach) – polska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu AZS-AWF Katowice.

Kariera 
Agnieszka Szymańczak jest członkinią kadry A reprezentacji Polski w biegach narciarskich kobiet. Wielokrotnie startowała w zawodach Pucharu Świata. Zadebiutowała w nich w sezonie 2010/2011, gdy wzięła udział w biegu na 10 km stylem dowolnym rozgrywanym w Gällivare, w którym zajęła 83. pozycję. Po raz pierwszy i jak na razie jedyny punkty Pucharu Świata zdobyła 17 lutego 2012 roku podczas biegu sprinterskiego techniką dowolną rozgrywanego w Szklarskiej Porębie, który ukończyła na 27. pozycji. 18 grudnia 2010 roku w La Clusaz Szymańczak, wraz z reprezentacją Polski w składzie Ewelina Marcisz, Justyna Kowalczyk, Paulina Maciuszek i Agnieszka Szymańczak, zajęła najlepszą w karierze, 6. pozycję w rywalizacji sztafetowej na dystansie 4 × 5 km.

Uczestniczka mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym 2011 w Oslo. W zawodach tych wystartowała w czterech konkurencjach indywidualnych – sprincie techniką dowolną (49. miejsce), biegu na 10 km techniką klasyczną (55. miejsce), biegu łączonym na 15 km (nie ukończyła) i biegu na 30 km techniką dowolną (47. miejsce) oraz jednej konkurencji drużynowej – sztafecie 4 × 5 km, w której reprezentacja Polski w składzie Ewelina Marcisz, Justyna Kowalczyk, Paulina Maciuszek i Agnieszka Szymańczak zajęła 8. pozycję.

Trzykrotnie brała udział w zimowych uniwersjadach – w 2005 i 2009 roku indywidualnie zajmowała miejsca poza najlepszą dziesiątką (w 2005 w najlepszym starcie była 54., a cztery lata później 19.). W 2011 roku dwukrotnie zajmowała miejsca w dziesiątce w rywalizacji indywidualnej – w biegu na 5 km stylem klasycznym była dziesiąta, a w biegu łączonym na 10 km była szósta. Ponadto w 2009 roku wraz z reprezentacją Polski w składzie Marcela Marcisz, Anna Staręga i Agnieszka Szymańczak zajęła 10. pozycję w biegu sztafetowym 3x5 km, a dwa lata później, wraz z Anną Staręgą i Pauliną Maciuszek była czwarta.

Agnieszka Szymańczak jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski w biegach narciarskich. W 2003 roku zdobyła swój pierwszy medal – brąz w sprincie. 2 lata później zdobyła 2 medale w rywalizacji indywidualnej – srebro w sprincie i brąz w biegu na 5 km stylem klasycznym oraz złoto w biegu sztafetowym 4 × 5 km. W 2008 roku, wraz z zespołem AZS-AWF Katowice w składzie Kornelia Marek, Agnieszka Szymańczak, Kinga Bieszczad i Justyna Kowalczyk, zdobyła złoty medal w biegu sztafetowym 4 × 5 km. W 2009 roku ponownie, wraz z zespołem AZS AWF Katowice w składzie Justyna Kowalczyk, Agnieszka Szymańczak, Aleksandra Prekurat i Kornelia Marek, została mistrzynią Polski w biegu sztafetowym 4 × 5 km. W 2011 roku zdobyła trzy medale mistrzostw Polski w rywalizacji indywidualnej – w sprincie stylem klasycznym i w biegu na 5 km stylem dowolnym była druga, w biegu masowym na 15 km stylem dowolnym trzecia, a w biegu sztafetowym ponownie pierwsza, wraz z klubem AZS AWF Katowice w składzie Justyna Kowalczyk, Natalia Grzebisz, Agnieszka Szymańczak i Justyna Mordarska. Po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich postanowiła zakończyć karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
Szymańczak nigdy nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Polscy biegacze narciarscy
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Biegacze narciarscy AZS-AWF Katowice
Ludzie urodzeni w Wilkowicach
Urodzeni w 1984